Месия може да се отнася до:

 Месия – спасител, пророк, първосвещеник и т.н. в християнството, юдаизма и иляма;
 Месия, село в дем Кушница, Гърция.
 Месия – поема от Фридрих Готлиб Клопщок
 Месия – поема от Александър Поуп
 Месия - оратория от Георг Фридрих Хендел
 Месия (група)